Анна Раймер (* 1985) — новозеландська гребчиня, бронзова призерка чемпіонату світу.
 Георг Раймер (1888—1974) — німецький офіцер, керівний співробітник ОКМ, віце-адмірал крігсмаріне.
 Георг Андреас Раймер (1776—1842) — німецький видавець і книгопродавець.
 Даніела Раймер (* 1982) — німецька гребчиня, срібна призерка Олімпійських ігор-2004, дворазова чемпіонка світу.
 Йохен Раймер (* 1985) — німецький хокеїст, гравець клубу «Мюнхен» та збірної Німеччини з хокею.
 Патрік Раймер (* 1982) — німецький хокеїст, правий нападник. Виступає за «ДЕГ Метро Старс» у Німецькій хокейній лізі.

Див. також 
 Реймер
німецькі прізвища